Эль-Ханаш () — деревня на северо-западе Иордании, расположенная на территории мухафазы Аджлун. Входит в состав района Аджлун.

Географическое положение 
Деревня находится в восточной части мухафазы, в гористой местности, к востоку от реки Иордан, к северу от реки Эз-Зарка, на расстоянии приблизительно 26 километров (по прямой) к северо-западу от столицы страны Аммана.

Население 
По данным официальной переписи 2015 года численность население составляла 12 человек (5 мужчин и 7 женщин). В деревне насчитывалось 3 домохозяйства.
Динамика численности населения Эль-Ханаша по годам:

Примечания 

Населённые пункты Иордании